Cops – amerykański, dokumentalny serial telewizyjny
 Cops (polski tytuł: Policjanci) – amerykański film krótkometrażowy z 1922 roku